Кинин-калликреиновая система — группа белков крови, играющих роль в воспалении, контролировании артериального давления, коагуляции и возникновении болевых ощущений. Важнейшими компонентами данной системы являются брадикинин и каллидин.

История 
Система была открыта в 1909 году (Abelous & Bardier), когда ученые обнаружили, что внутривенное введение мочи (богатой кининами) приводит к снижению артериального давления). Ученые Emil Karl Frey, Heinrich Kraut и Eugen Werle открыли высокомолекулярный кининоген в моче в 1930 году.

Состав 
Кинин-калликреиновая система состоит из группы высокомолекулярных белков, небольших полипептидов, а также набора активирующих и деактивирующих компоненты ферментов.

Белки 
Высокомолекулярный кининоген (ВМК) и низкомолекулярный кининоген (НМК) служат предшественниками полипептидов. Сами они активностью не обладают.
 ВМК синтезируется в печени наряду с прекалликреином. Не обладает каталитической активностью.
 НМК синтезируется местно, многими тканями и секретируется вместе с тканевым калликреином.
ВМК и НМК образуются в результате альтернативного сплайсинга одного гена.

Полипептиды 
 Брадикинин, действующий на В2 и в меньшей степени на B1 рецепторы, образуется из ВМК под действием калликреина. По химическому составу — нонапептид.
 Каллидин — декапептид, высвобождающийся из НМК при воздействии на него тканевого калликреина.

Ферменты 
 Калликреины (тканевой и плазменный) — сериновые протеазы, катализирующие образование кининов из кининогенов. Прекалликреин служит предшественником плазменного калликреина. Он может катализировать образование кининов только после активации фактором Хагемана.
 Карбоксипептидазы присутствуют в двух формах: циркулирующей N-форме и связаной с мембраной M-формой.
 Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ или кининаза II) инактивирует группу пептидов, включая брадикинин. Катализирует образование ангиотензина II из ангиотензина I.
 Нейтральная эндопептидаза также инактивирует кинины.

Фармакология 
Ингибиторы АПФ снижают концентрацию вазоконстриктора ангиотензина II, однако повышают уровень брадикинина. Это объясняет наличие сухого кашля у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ.

Примечания

Литература 
 Dendorfer A, Wolfrum S, Dominiak P. Pharmacology and cardiovascular implications of the kinin-kallikrein system. Jpn J Pharmacol 1999;79:403-26. PMID 10361880.
 Skidgel RA, Alhenc-Gelas F, Campbell WB. Relation of cardiovascular signaling by kinins and products of similar converting enzyme systems; prologue: kinins and related systems. New life for old discoveries. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1886-91. PMID 12742820.

Ссылки 
 Национальная медицинская библиотека  

Белки
Сердечно-сосудистая система